La Copa de les Ciutats en Fires 1968-69 fou l'onzena edició de la Copa de les Ciutats en Fires disputada la temporada 1968-69. La final fou guanyada pel Newcastle United que derrotà a doble partit a l'Újpest FC. Fou la segona edició consecutiva que un club anglès derrotà un club hongarès a la final. També és el darrer gran trofeu guanyat pel Newcastle fins avui (juliol 2008).

Primera Ronda

Segona Ronda

Tercera Ronda

Quarts de final

Semifinals

Final

Enllaços externs 
 Resultats de la Copa de Fires a Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Copa de les Ciutats en Fires
Competicions futbolístiques del 1968
Competicions futbolístiques del 1969